Puckey ist der Familienname folgender Personen:

 Thom Puckey (* 1948), englisch-niederländischer Performancekünstler und Plastiker.
 William Gilbert Puckey (1805–1878), britischer Missionar in Neuseeland